Le  est un pigment naturel : un composé d'argile formé à partir d'un mélange unique de matériaux rares trouvés au fond des lagunes ou des rivières dans une zone de banc de sable ou en connexion avec les eaux marines.

Tabatinga est une ville de l'État de l'Amazonas ;
 Tabatinga est une ville de l'État de São Paulo.

Homonymie de toponyme